Andy — краткое имя, обычно от Эндрю ().
 Andy — псевдоним, которым пользуется певец Андраник Мададян.
 Andy — программа, эмулятор Android для ПК.

Примечания